Arkadiusz Józefczak
 Stanisław Józefczak